Масалки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Масалки — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Масалки — деревня в Очёрском районе Пермского края.